The Flying Saucer – film del 1950 diretto da Mikel Conrad
 The Flying Saucer – episodio della quinta stagione della serie televisiva The Beverly Hillbillies
 The Flying Saucer – episodio della sesta stagione della serie televisiva Maude
 The Flying Saucer – singolo di Bill Buchanan e Dickie Goodman del 1956

Pagine correlate 
 Flying Saucers